O Campeonato Carioca de Basquete de 2008 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Regulamento 

Os 5 times se enfrentam em turno e returno na fase de classificação.
O primeiro colocado se classifica diretamente para a final, enquanto que o segundo e o terceiro colocados se enfrentam em uma partida única disputando a outra vaga da final. A final será disputada em uma série melhor de três.

Fase de Classificação

Disputa pela vaga da final

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

2008
Basquetebol de 2008 no Brasil